AJK peut faire référence à :
 AJK TV, une chaîne de télévision en langue Cachemiri ;
 Aéroport d'Arak, selon la liste des codes AITA des aéroports.